Das Technikmuseum Kummersdorf war von 1999 bis 2012 ein Museum in Kummersdorf-Gut auf dem Gebiet der ehemaligen Heeresversuchsanstalt Kummersdorf in Brandenburg. Ein Schwerpunkt des Technikmuseums bestand in der Präsentation von Fahrzeugen. 

Das Museum zeigte über einhundert fahrtüchtige Exponate. Darunter sind PKWs, LKWs und diverse Panzer. Außerdem waren leichte Waffen und eine umfangreiche Sammlung von Motoren zu sehen.

Siehe auch 
 Historisch-Technisches Museum – Versuchsstelle Kummersdorf, ein noch aktives Museum auf dem Gelände.

Weblinks 
 Technikmuseum Kummersdorf 
 Historisch-Technisches Museum. Versuchsstelle Kummersdorf 

Technikmuseum in Brandenburg
Kultur (Am Mellensee)
Gegründet 1999
Aufgelöst 2012
Museum im Landkreis Teltow-Fläming
Ehemaliges Museum in Brandenburg